Arsenal kan syfta på: 

Arsenal (tyghus) – ett tyghus, från den gamla betydelsen av tyg, nämligen redskap
Arsenal FC – en fotbollsklubb från norra London, England
Arsenal de Sarandí – en argentinsk fotbollsklubb från staden Avellaneda
Arsenal WFC – en damfotbollsklubb i London, England 
FK Arsenal Kiev – en ukrainsk fotbollsklubb från huvudstaden Kiev
Arsenal Stadium – en fotbollsarena, hemmaplan för Arsenal FC
Arsenal, Dubrovnik – en byggnad i Dubrovnik, Kroatien